L'appellation « fromage à pâte pressée » peut faire référence à plusieurs familles de fromage :
 les fromages à pâte pressée cuite ;
 les fromages à pâte pressée demi-cuite ;
 les fromages à pâte pressée non cuite.